East Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Ridge (New York), im Saratoga County
 East Ridge (Tennessee), im Hamilton County
 East Ridge (Utah), im Weber County
 East Ridge (Virginia), im Montgomery County